Wodziński ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Wodziński (1859–1918), polnischer Maler
 Marian Wodziński (1911–1986), polnischer Gerichtsmediziner